La saison 2001-2002 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Légende:       = Qualification pour les séries éliminatoires,       = Saison terminée,       = Barrage de relégation

Barrage de relégation 
 Berlin Capitals – Schwenninger Wild Wings : 3-4 	
Berlin est relégué en 2. bundesliga.

Séries éliminatoires

Bilan 
Les Kölner Haie sont champions d'Allemagne.

Effectif champion

Références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Voir aussi 

Allemagne
Allemagne
Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Allemagne